Division III i fotboll 1950/1951 bestod av fyra serier med tio lag i vardera serier. Seriesegraren i respektive serie uppflyttades till division II 1951/1952 medan de tre sämst placerade lagen nedflyttades till division IV.

Serier

Norra

Östra

Västra

Södra

Källor
Tabeller säsongen 1950/1951

Fotboll i Sverige 1950
Fotboll i Sverige 1951
1950/1951
Fotbollssäsongen 1950/1951